Охва́т — многозначное понятие:
 Охват (экон.) — количество людей или домохозяйств, которые имеют отношение к какому-либо событию.
 Охват (воен.) — форма манёвра с целью выхода во фланг группировке противника.
 Вертикальный охват (воен.) — охват войск противника путём переброски по воздуху аэромобильных, воздушно-десантных или других частей.

Топоним 
 Охват — озеро в Тверской области.
 Охват — посёлок в Тверской области.
 Охватское сельское поселение

См. также 
 Охватывающее дерево